Трамвай:
 Трамвай № 1 (Волгоград)
 Трамвай № 1 (Санкт-Петербург)
 Трамвай № 1 (Киев)
 1 (маршрут метро)